Slack ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Slack (* 1955), australischer Rugbyspieler

 Eilene Slack (1906–2009), US-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Autorin
 Freddie Slack (1910–1965), US-amerikanischer Pianist und Komponist
 Jacqueline Slack (* 1983), britische Triathletin, siehe Jacqueline Allen

 Joshua Slack (* 1976), australischer Beachvolleyballspieler
 Leighton P. Slack (1867–1938), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Paul Slack (* 1943), britischer Historiker
 Reggie Slack (* 1968), US-amerikanischer Footballspieler

Slack steht außerdem für:

 Slack (Fluss), ein Fluss in Frankreich im Département Pas-de-Calais
 Slack (Dateisystem), in der Speichertechnologie die Bezeichnung für einen Versatz
 in der Organisationslehre ein Merkmal zur Beurteilung von Organisationsstrukturen
 überschüssige Ressourcen
 Puffer
 Slack Technologies, US-Technologieunternehmen, Betreiber der gleichnamigen Software
 Slack (Software), Software zur Team-Kommunikation
 slack (Zeitschrift), deutschsprachiges Actionsport-Magazin